Уваровский сельсовет — сельское поселение в Иссинском районе Пензенской области Российской Федерации.

Административный центр — село Уварово.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

15 сентября 2010 года законом Пензенской области №1946-ЗПО в состав Уваровского сельсовета включены населённые пункты упразднённого Николаевского сельсовета.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Иссинского района
Сельские поселения Пензенской области